Jurukow oder Yurukov (Юруков) ist der Name von:
 Nikola Jurukow (1877–1923), eines bulgarischen Architekten
 Plamen Jurukow (* 1964), eines bulgarischen Politikers